Dongba bezeichnet:

 Dongba, Priester des Volkes der Naxi im Südwesten Chinas

 Dongba (Gaochun) (东坝镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gaochun in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Dongba (Jinta) (东坝镇), Großgemeinde im Kreis Jinta in der chinesischen Provinz Gansu
 Dongba (Minqin) (东坝镇), Großgemeinde im Kreis Minqin in der chinesischen Provinz Gansu
 Dongba (Nanbu) (东坝镇), Großgemeinde im Kreis Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dongba (Yunan) (东坝镇), Großgemeinde im Kreis Yunan in der chinesischen Provinz Guangdong

 Dongba (Nangqên) (东坝乡), Gemeinde im Kreis Nangqên in der chinesischen Provinz Qinghai
 Dongba (Zogang) (东坝乡), Gemeinde im Kreis Zogang im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China

 Dongba (Lizhou) (东坝街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lizhou in der chinesischen Provinz Sichuan

 Dongba (Chaoyang) (东坝地区), Gebietsbüro des Stadtbezirks Chaoyang von Peking